

Cinema 
 El Rojo – film del 1966 diretto da Leopoldo Savona
 Rojo – film del 2018 diretto da Benjamín Naishtat

Musica 
 Rojo – album di Red Garland del 1961
 Rojo – album dei Giorgio Canali & Rossofuoco del 2011
 Rojo – singolo di J Balvin del 2020

Persone 
 Alberto Rojo Miró (...-...) – arbitro di calcio argentino
 Gogó Rojo (1942-2021) – attrice argentina
 Gustavo Rojo (1923-2017) – attore uruguaiano naturalizzato messicano
 Helena Rojo (1944) – attrice messicana
 José Ángel Rojo (1948) – calciatore spagnolo
 José Francisco Rojo (1947-2022) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Lluvia Rojo (1976) – attrice e cantante spagnola
 Marcos Rojo (1990) – calciatore argentino

Altro 
 Rojo – rivista spagnola
 Miguel Caballero Rojo – personaggio della serie di videogiochi Tekken